Rauschen steht für:

 ein akustisches Ereignis, siehe Geräusch
 Rauschen (Physik), allgemeine Störgröße mit unspezifischem Frequenzspektrum
 Rauschen (Fernsehen), zufällige Muster bei Störungen oder Signalschwäche
 Rauschen (Seismologie), Bodenunruhe eines Messortes
 Paarungsaktivitäten des Schwarzwildes, siehe Rauschzeit

Orte in Ostpreußen:
 deutscher Name von Swetlogorsk, Rajons Swetlogorsk, Oblast Kaliningrad
 deutscher Name von Tschaikino (Kaliningrad, Prawdinsk) im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad

Personen:
 Gerhard Rauschen (1854–1917), deutscher Theologe, Kirchenhistoriker und Patrologe
 Karin Rauschen (* 1940), deutsche Schlagersängerin

Siehe auch:
 Bildrauschen, zum Beispiel in der Digitalfotografie
 Wärmerauschen (auch Hintergrundrauschen), Rauschen als Folge der thermischen Bewegung von Ladungsträgern
 1/f-Rauschen (rosa Rauschen), Rauschen, das mit steigender Frequenz abnimmt
 1/f²-Rauschen (rotes bzw. braunes Rauschen), Rauschen mit einem Amplitudenverlauf umgekehrt proportional zum Quadrat der Frequenz
 Weißes Rauschen, mathematisches Modell zur Beschreibung zufälliger Schwankungserscheinungen
 Funkelrauschen, Form des elektronischen Rauschens bei der Emission von Elektronen
 Schrotrauschen, Form des Rauschens, wenn ein elektrischer Strom eine Potentialbarriere überwinden muss
 Stromrauschen, Rauschen, das beim Fließen des elektrischen Stroms entsteht
 Komfortrauschen, künstliches Rauschen als Indikator für eine bestehende Telefonverbindung

 Geräusch (Begriffsklärung)
 Rausch (Begriffsklärung)
 Rausche